Иба́ны (морские даяки) — народ группы даяков в Восточной Малайзии, в Индонезии и на Брунее. Общая численность даяков 3,7 млн человек. Расселены по долинам рек во внутренних областях острова, небольшая часть заселяет береговые районы штата Саравак (Малайзия) и устья рек Кахаян и Капуас. Включают более 400 мелких и крупных этнических общностей. Численность народа ибаны — около 550 тыс. человек. Вероисповедание: христианство, сохраняются традиционные верования.

Язык 
Ибанский (морских даяков язык) — один из австронезийских языков, входит в малайско-даякскую группу западнозондской зоны. Распространён в Малайзии в штате Саравак. Число говорящих — около 430 тысяч человек. Преобладают аналитические способы выражения грамматического значения. Письменность на латинской графической основе. Хотя ибанский язык не имеет никакого официального статуса, на нём издан ряд книг, ведётся радиовещание; с 1945 года преподаётся как предмет в начальной школе.

Род занятий 
Основа традиционного хозяйства — подсечно-огневое ручное суходольное рисосеяние (в том числе на экспорт в обмен на сакральные ценности в виде старинного фарфора, браслетов). Развито речное рыболовство, а также кузнечное, ткацкое ремёсла, обработка дерева, в том числе строительство лодок и кораблей.

Жилища 
Традиционное поселение — свайный длинный дом (до 300 м), разделённый на открытую общую веранду и однокамерные помещения. Стены и крыши из пальмовых листьев. Дом населяли свыше 10 больших семей из трёх поколений (билек). Несколько родственных билек в длинных домах создавали эндогамные общности, внутри которых запрещалась война и охота за головами. Филиация билатеральная, брак билокальный.

Одежда 
Традиционная одежда: корсеты из ротанга у женщин, набедренная повязка у мужчин. Но она постепенно вытесняется европейской и малайской одеждой; и мужчины и женщины носят украшения — браслеты и др.

Пища 
В основе традиционной пищи — рис, рыба.

Культура 
Развита мифология; возглавляет пантеон небесный демиург Сенгаланг Буронг, персонификация которого — птица-носорог. Распространены культ риса, шаманизм, гадания по полёту птиц, до середины XX века — охота за головами и человеческие жертвоприношения.

Примечания

Литература 
 Исмагилова Р. Н. Культуры Африки в мировом цивилизационном процессе / Отв. ред. Исмагилова Р. Н. — М. : Восточная литература, 1996.
 Членов М. А. Ибаны // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998.
 Кузнецов А. И. Даяки // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998.
 Мусорин А. Ю. Основы науки о языке : учеб. пособие / А. Ю. Мусорин — 2-е изд. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004.

Ссылки 
 Ибаны в энциклопедии «Народы и религии мира»

Народы Индонезии
Народы Малайзии
Народы Брунея
Австронезийские народы